Thermidor puede referirse a: Cisma 

 Thermidor, undécimo mes del calendario republicano francés.
 Salsa Thermidor, preparación culinaria en formato de salsa; o
 Langosta Thermidor, preparación con langosta o bogavante típica de la cocina francesa.